Všestudy può riferirsi a diversi toponimi della Repubblica Ceca:
Všestudy, comune del distretto di Chomutov, nella regione di Ústí nad Labem
Všestudy, comune del distretto di Mělník, in Boemia Centrale